Scheff ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Scheff (1862–1937), österreichische Opernsängerin, siehe Anna Jäger
 Fritzi Scheff (Friederike Scheff; 1879–1954), österreichische Opernsängerin
 Jason Scheff (* 1962), US-amerikanischer Jazzrock-Bassist, siehe Chicago (Band) 
 Jerry Scheff (* 1941), US-amerikanischer Musiker
 Julius von Scheff (1846–1922), österreichischer Arzt und Zahnarzt, österreichischer Adel 1918
 Otto Scheff (1889–1956), österreichischer Schwimmer und Politiker
 Thomas J. Scheff (* 1929), US-amerikanischer Soziologe 
 Werner Scheff (1888–1947), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Chef
 Schöffe